Plusieurs lieux – principalement des îles – portent le nom d’île de Cooper ou un équivalent dans une autre langue (Cooper Island en anglais, par exemple).
 l’île de Cooper (Géorgie du Sud) ;
 l’île de Cooper (îles Vierges britanniques) ;
 l’île Cooper (Bermudes) ;
 l’.